Florin Săsărman (n. 24 decembrie 1961, Beclean, județul Bistrița-Năsăud) este un cantautor român de muzică folk, cu puternice influențe etno. Îmbină în cântecele sale muzicalitatea specifică doinelor și colindelor din Ardeal cu profunzimea poeților interbelici, fiind un cântăreț al versului de dragoste sau al celui religios.

Activitate
Florin Săsărman s-a născut pe 24 decembrie 1961 în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Și-a făcut debutul pe scenă ca interpret de muzică folk în anul 1978, la Beclean. Invitat de o trupă de teatru să cânte în antract, a interpretat Plumb și Lacustra (pe versuri de George Bacovia și, așa cum îi place să spună, în tălmăcire muzicală proprie). 

Este membru al Cenaclului Flacăra în anii 1984 și 1985. Debutul s-a produs cu un cântec propriu, Pian, dublat apoi de un altul, pe versurile lui Adrian Păunescu, Cântec de război (Substantivele). Tot din timpul Cenaclului datează și Floare la rever, pentru care Adrian Păunescu a scris versurile special, așa cum va mai face același lucru peste ani, la Năsăud, pentru Muchia de cuțit și Întoarcerea acasă. La sfârșitul anului 1984 primește Marele premiu al Cenaclului Flacăra pentru debut. 

Participă cu recitaluri muzicale la numeroase întâlniri literare în țară (ex: Festivalul Internațional de Poezie Sighetul Marmației, începând din 1994, anual, cu recital de muzică folk, Festivalul "Aurel Dumitrașcu", Piatra Neamț etc.), dar și în străinătate (ex. Olomouc, Cehia 2003, Festival Internațional de Poezie, Praga, mai 2004, la invitația Asociației Cehia-România, Nurnberg, Germania, la invitația Asociației Ars Longa sau la Romanian Fest, Cracovia, Polonia, în 2010 etc). Susține concerte de colinde și pricesne în biserici din țară, dar și din străinătate (Iugoslavia, Ucraina, Germania, Italia, Spania). 

În martie 2005, Casa de discuri Electrecord a produs albumul Buchetul, titlul fiind ales după un cântec pe versurile lui Alexandru Macedonski. Acest album conține 13 cântece folk și un cântec bisericesc, O, Măicuță Sfântă!, imprimat în anul 2000 în biserica Mănăstirii Putna, împreună cu un cor al călugărilor de acolo. Cântecele incluse pe albumul Buchetul sunt compuse pe versurile unor poeți că Alexandru Macedonski, Serghei Esenin, Lucian Blaga, Octavian Goga, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu și alții. Imprimările au fost făcute la Mega Digital Studio, din Cluj-Napoca. 

În noiembrie 2010 își lansează la Bistrița folk albumul Muchia de cuțit, imprimat în același studiou clujean. La începutul anului 2011 piesa Iisus în celulă (versuri Radu Gyr) este nominalizată pentru Premiile muzicale Radio România, între cele mai bune cântece folk ale anului 2010. Albumul Muchia de cuțit este nominalizat între primele trei albume folk apărute în 2010, iar Florin Săsărman pentru cel mai bun artist folk al anului 2010.  

Discografia lui Florin Săsărman este întregită de mai multe albume de colinde, probabil genul muzical cel mai apropiat cantautorului: Oareunde, pe pământ, Seara Crăciunului nost, În Cetatea Împărătească. Acestea conțin colinde tradiționale de Crăciun, specifice zonei în care artistul s-a născut și a copilărit. De altfel, Florin Săsărman este prezent cu două colinde pe compilația Colindul colindelor, album produs de Electrecord în anul 2012.

Este fondatorul și directorul Asociației Culturale „România din inima mea”, organizatoare a Festivalului Național pentru Tineret „Bistrița Folk” (festival anual, cu prima ediție în anul 2002) și a „Întâlnirilor literare Radu Săplăcan” de la Beclean (începând din anul 2003).
Din iunie 1994, realizează la Radio Cluj, unde este redactor, emisiunea de muzică folk „Diligența de Bizanț”.

Florin Săsărman s-a preocupat, începând cu
anul 2004, de soarta cimitirelor ostașilor români din Republica Moldova, lăsate
în paragină sau chiar desființate de puterea sovietică și, apoi, de cea filorusă
de la Chișinău. În această perioadă, ca președinte al Asociației Culturale “România
din inima mea” Bistrița și în calitatea de membru al Biroului Director al Consiliului Mondial
Român (organizație a românilor din diaspora), Florin Săsărman a desfășurat o amplă campanie
în presă în favoarea reamenajării acestor cimitire și chiar a comandat,
transportat și instalat, în parteneriat cu parohii din Republică Moldova, un
număr de 4 troițe maramureșene în locurile de veci ale ostașilor români de la
Țiganca, Cania, Ialoveni și Nicolaieuca. Pentru această activitate, Florin Săsărman
a primit în noiembrie 2007 “Diploma de excelență” din
partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Discografie
 1994 – Vitralii, casetă audio, Aletheia, Bistrița.
 1995 – Oareunde… pe pământ, colinde; casetă audio, East & Art, București.
 1997 - Locul inimii noastre (versuri Vasile Voiculescu); C.D. și casetă audio, Star Music Production, București.
 2003 - Seara Crăciunului nost''', colinde; Electrecord, București.
 2005 – Buchetul, Electrecord, București.
 2007 - În Cetatea Împărătească, colinde, Libris, Brașov.
 2010 - Muchia de cuțit, Libris, Brașov.
 2012 - Colindul colindelor'', Electrecord, București.

Note

Legături externe

 http://www.foreverfolk.com/2010/10/17/florin-sasarman.html
 http://www.mesagerul.ro/2007/12/03/artistul-florin-sasarman-premiat-de-once
 http://www.mesagerul.ro/2011/02/08/bistriteanul-florin-sasarman-trei-nominalizari-la-premiile-muzicale-radio-romania
 http://www.cetateabistrita.ro/ro/lgalerie.php?pag=11-bistrita-folk
 http://adevarul.ro/locale/bistrita/video-cenaclul-flacara-reinviat-seara-gala-bistrita-folk-1_50ad5f117c42d5a66393e1be/index.html
 http://haihuiprinsufletulfolkului.wordpress.com/2013/06/04/o-poezie-o-melodie-23/
 http://observator.tv/social/festivalul-de-interpretare-bistrita-folk-15684.html

Nașteri în 1961
Cântăreți români de folk
Cantautori români
Cântăreți români în viață